Метаболизъм може да се отнася до следното:

 Метаболизъм - обмяната на веществата в организма.
 Метаболизъм (архитектура) - японски архитектурен стил, създаден след Втората световна война